Pelage peut signifier 
 Poil ou fourrure ;
 Test de pelage, permettant de mesurer l'efficacité d'un adhésif ;
 Action de peler, par exemple des pommes de terre ou des perles.